Tuřany est un toponyme qui peut désigner :

Tuřany, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Tuřany, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;

Homonymie de localités en  Tchéquie